Lundicesima edizione di La sai l'ultima? intitolata La sai l'ultima? - Digital Edition è andata in onda nel 2019 su Canale 5 ogni venerdì in prima serata dal 21 giugno al 26 luglio per 6 puntate (seguite da una puntata speciale intitolata La sai l'ultima? Reload, andata in onda venerdì 2 agosto) con la conduzione di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico.

A sfidarsi sono tre squadre capitanate dai comici Biagio Izzo, Maurizio Battista e Scintilla. L'edizione è stata vinta da Willer Collura della squadra di Scintilla.

Il pubblico vota e il notaio Nino Formicola vigila sulla regolarità delle votazioni.

Concorrenti

Squadra Izzo 
 Giuseppe Dara (Sesto classificato)
 Carmine Cavazza (Settimo classificato)
 Bruno Lusenti (Decimo classificato)
 Nicola Cenzato (Eliminato)
 Assia di Carluccio (Eliminata)
 Gianpaolo Cantoni (Eliminato)
 Giuseppe Manna Peppe Show (Eliminato)

Squadra Scintilla 
 Willer Collura (Vincitore)
 Massimo Cozzolino (Secondo classificato)
 Lidia de Santis (Quarta classificata)
 Fabrizio Bicio Fenici (Quinto classificato)
 Daniele Spataro (Nono classificato)

Squadra Battista 
 Raoul Maiuli (Terzo classificato)
 Augusto Cottini (Ottavo classificato)
 Davide Dinelli (Eliminato)
 Felix (Eliminato)
 Sergio Galax Galantini (Eliminato)
 Loredana Scalia (Eliminata)

Ascolti

Note